Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Steffi Graf 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Steffi Graf (finale)
 Gabriela Sabatini (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Zina Garrison (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Nataša Zvereva (quarti di finale)
 Leila Meskhi (quarti di finale)
 Sandra Cecchini (secondo turno)

 Isabel Cueto (terzo turno)
 Susan Sloane-Lundy (primo turno)
 Mercedes Paz (primo turno)
 Sabine Hack (primo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (secondo turno)
 Nataša Zvereva (terzo turno)
 Stephanie Rehe (primo turno)
 Patricia Hy-Boulais (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1991